Lavillenie ist der Familienname folgender Personen:

 Renaud Lavillenie (* 1986), französischer Stabhochspringer
 Valentin Lavillenie (* 1991), französischer Stabhochspringer